26. mistrovství Evropy ve volejbale žen proběhlo ve dnech 25. září až 4. října 2009 v polských městech Bydgoszcz, Łódź, Katowice a Wrocław. Titul mistryň Evropy obhájilo družstvo Itálie.

Turnaje se účastnilo 16 týmů rozdělených do čtyř skupin. Z každé skupiny postoupily tři týmy do osmifinále, poslední skončily na 13. - 16. místě. Osmifinálové skupiny jsou dvě, přičemž se započítávají výsledky ze základních skupin. Z každé osmifinálové skupiny pak postoupily dva nejlepší týmy, které se utkaly o medaile.

Dějiště

Základní skupiny

Skupina A - Łódź

Skupina B - Wrocław

Skupina C - Bydgoszcz

Skupina D - Katowice

Druhé kolo

Skupina E

Skupina F

Finálová část

Semifinále

O třetí místo

Finále

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 
 Oficiální webové stránky

Mistrovství Evropy ve volejbale žen
Volejbal v roce 2009
Volejbal v Polsku
Sport v Bydhošti
Sport v Lodži
Sport v Katovicích
Sport ve Vratislavi
Sport v Polsku v roce 2009